Flyktingidrottare i olympiska spelen (IOK-kod: ) förekom i olympiska spelen för första gången vid de olympiska sommarspelen 2016 i Rio de Janeiro. Likt de  individuella olympiska idrottsutövarna tävlar man under den olympiska flaggan.

På motsvarande vis kommer ett team flyktingidrottare delta i olympiska sommarspelen i Tokyo 2020.

Referenser 

Tävlande i olympiska spelen